Lidia ist der Name folgender Wirbelstürme im Pazifischen Ozean:

 Tropischer Sturm Lidia (1981)
 Hurrikan Lidia (1987)
 Hurrikan Lidia (1993)
 Tropischer Sturm Lidia (2005)
 Tropischer Sturm Lidia (2017)